Diamonds and Pearls – film del 1917 diretto da George Archainbaud
 Diamonds and Pearls – album di Prince del 1991
 Diamonds and Pearls – singolo di Prince del 1991
 Diamonds and Pearls Video Collection – collezione di video musicali di Prince del 1992